Кат — тип корейской традиционной шляпы, которую носили мужчины вместе с ханбоком (корейская традиционная одежда) во времена династии Чосон. Шляпу изготавливали из конских волос на бамбуковой основе. Кат чёрного цвета и отчасти просвечивается.

Большинство катов цилиндрической формы на бамбуковой основе, с имеющимися также широкими полями. Только женатые мужчины среднего класса в конце XIX века могли носить кат, который показывал всем социальный статус носителя и защищал его пучок волос, который назывался санътху (상투).

Кат у людей благородного происхождения и янбанов украшали цепочкой бус из драгоценных камней, называемыми катккын (갓끈).

Во времена династии Чосон носить чёрный кат (хыннип, 黑笠, 흑립) могли только мужчины, прошедшие экзамен кваго. Простые люди носили пхэрэнъи (패랭이), который был сплетён из частей бамбука, напоминающих солому.

Ремесленники, которые делают каты, называются каннильчанъ (갓일장).

См. также 
 Корейская культура
 Список предметов корейской одежды

Примечания

Ссылки 

  Информация про кат из Daum 문화원형 백과사전
  Информация про Heukrip  из Daum 문화원형 백과사전
  Информация про кат
  Информация про кат
  Информация про кат
  История про кат

Корейский национальный костюм